Młodzieszyn est le nom :
 de la gmina de Młodzieszyn, dans le powiat de Sochaczew, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Młodzieszyn, chef-lieu de cette gmina